Makila ist eine:

 Kampfsportart, siehe Makila (Sport)
 eine Gasturbine, siehe Turboméca Makila